Orso Yoghi (Yogi Bear) – personaggio dei cartoni animati
 L'orso Yoghi (Yogi Bear) – film del 2010
 Yogi Bear – videogioco del 1987
 Yogi Bear: Cartoon Capers – videogioco del 1994